Westerend (Achtkarspelen), buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
 Westerend (Waadhoeke), buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
 Westerend-Harich, buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland